Anna Kowalska (ur. 8 sierpnia 2001 w Bielsku-Białej) – polska zawodniczka Karate Olimpijskiego WKF. Zawodniczka klubu Sportów Azjatyckich Atemi Bielsko-Biała, wielokrotna reprezentantka Polski na Mistrzostwach Europy, Pucharze Świata oraz innych turniejach Międzynarodowych.

Krótka historia 
Trenuje od 6 roku życia w Bielskim Klubie Atemi Bielsko Biała, początkowo karate było formą rozrywki i spędzania wolnego czasu. W 2015 została powołana do ścisłej Kadry Narodowej Polski, w której znajduje się do dziś.

Wyniki sportowe 
Łączna suma zdobytych medali to 43 złote, 57 srebrne i 69 brązowych. Z czego najważniejsze to:

– 10. miejsce – kata indywidualne juniorek – Mistrzostwa Europy Dania Aalborg 2019

– złoty medal – kata indywidualne juniorek – Central Europe Open 2019

– złoty medal – kata indywidualne juniorek – Harasuto World Cup 2019

– srebrny medal – kata indywidualne seniorek – Harasuto World Cup 2019

– złoty medal – kata indywidualne juniorek – Mistrzostwa Polski 2017

– złoty medal – kata drużynowe juniorek – Mistrzostwa Polski 2017

– srebrny medal – kata indywidualne kadetek – Mistrzostwa Polski 2016

– srebrny medal – kata indywidualne juniorek młodszych- Mistrzostwa Polski 2017

– srebrny medal – kata indywidualne juniorek – Polish Open 2017

– srebrny medal – kata drużynowe U21 – Polish Open 2017

– srebrny medal – kata indywidualne U21 – Harasuto World Cup 2019

– złoty medal – kata indywidualne kadetek – Mistrzostwa Polski Shotokan 2016

– złoty medal – kata indywidualne kadetek – Central Europe Open 2018

Bibliografia 
 Atemi Bielsko

Polscy karatecy
Urodzeni w 2001
Ludzie urodzeni w Bielsku-Białej